USS George Washington je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS George Washington (1798) 
 USS George Washington (SSBN-598) 
 USS George Washington (CVN-73)

Glej tudi 
 USS George Washington Carver

George Washington